Bułgarska Superliga siatkarzy – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Bułgarii. Rywalizacja w niej toczy się – co sezon, systemem ligowym – o tytuł mistrza Bułgarii, a za jej prowadzenie odpowiada Nacionalna Wolejbolna Liga (bułg. Национална волейболна лига). 

Drużyny, które nie utrzymały się w lidze, są relegowane do Wyższej Ligi.

Medaliści

Bibliografia 
 
 

!